Miejscowości w USA:
 Marceline – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
Gminy w USA:
 Marceline (ang. Marceline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn